Scotto ist der Familienname folgender Personen:

 Gerolamo Scotto († 1572), venezianischer Buchdrucker
 Jean Baptiste Joseph Scotto (1913–1993), algerischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Constantine
 Marc-César Scotto (1888–1960), monegassischer Pianist, Dirigent und Komponist
 Ottaviano Scotto der Ältere (um 1444–um 1499), venezianischer Buchdrucker
 Ottaviano Scotto der Jüngere († 1552), venezianischer Buchdrucker
 Renata Scotto (* 1934), italienische Opernsängerin
 Vincent Scotto (1874–1952), französischer Komponist

 Scotto ist der Name der italienischen Drucker- und Verlegerfamilie Scotto (Familie).